Here's to the Ladies è un album in studio del cantante statunitense Tony Bennett, pubblicato nel 1995.

Tracce
People
I'm in Love Again
Over the Rainbow
My Love Went to London
Poor Butterfly
Sentimental Journey
Cloudy Morning
Tenderly
Down in the Depths (On the Ninetieth Floor)
Moonlight in Vermont
Tangerine
God Bless the Child
Daybreak
You Showed Me the Way
Honeysuckle Rose
Maybe This Time
I Got Rhythm
My Ideal

Collegamenti esterni